Southam (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire
 Southam (Warwickshire), een plaats in het Engelse graafschap Warwickshire